Анастас (Атанас) Христов Зограф или Анастас Ангелевич е български възрожденски зограф от Македония.

Биография 
Роден е в Крушево, тогава в Османската империя. Работи заедно със синовете си Коста, Вангел и Никола до 1870 година. Първото му дело са иконите в църквата „Света Богородица“ в Бела църква в 1826 година.

В 1839 година е спомоществувател на „Служение еврейско и все злотворение нихно...“, преведено „во простий и краткий язик болгарский“ от Натанаил Охридски.
На една икона на Свети Мина в църквата „Свети Мина“ в Гърниково, в долната част има надпис: „Анастасия иконописател от село Крушево в лета 1840“. В 1842 година заедно с Наум изписва стенописите в църквата „Свети Николай“ в Ошин.

В 1868 година рисува част от иконите за „Успение Богородично“ в Крушево. На иконата на Свети Илия е оставил надпис: „Сіѧ стаѧ икона пророка Иліа приложиѧ еснафъ кюркъцискыи, на новиїо храмъ Успеніе Богородицы въ Мало миѧчкѡ, приложи ѧ за душевно егѡ спасеніе въ вѣчно споминаніе и срукю Атанасъ съ сынови егѡ ѿ Крушево 1868 иуніѧ 19.“ Надписът на „Събор Апостолски“ е: „Сіѧ стаѧ икона дванадѣсетъ апостолы приложиа еснафъ дулћерскы масторы міѧцы проложиа въ храмъ престыѧ Богородицы за душевно егѡ спасеніе ивоъ вѣчнѡ споменаніе исруки Анастасови иконописателъ м. іуниѧ 20 1870.“ В женската църква е иконата на Въведение Богородично, която е надписана „Исъ рукі Анастасови 3: 1868.“

В 1876 г. работи с Николай Михайлов по живописта и иконостаса в църквата „Рождество Богородично“ в Бучин.

В 1888 година Анастас със синовете си Вангел и Никола изписва църквата на Ошинския манастир „Свети Архангел Михаил“.

Недатирана негова икона има в манастирската църква „Свети Архангели“ в прилепския квартал Варош. Надписът ѝ гласи „Иконописателъ Атанасъ ѿ село Крушево.“ Негови са и иконите в „Успение Богородично“ в Злетово, в „Света Троица“ в Горно Трогерци и в „Успение Богородично“ в Неманици.

Стенописи от „Свети Димитър“ в Тушин

Родословие

Бележки 

Родени в Крушево
Български творци от Македония
Български иконописци